Clavofabellina abunda — вид вымерших ракообразных из семейства Clavofabellinidae класса ракушковых, живших во времена девонского периода.

Палеобиогеография 
Ископаемые остатки часто встречаются в томьчумышском горизонте, реже в ремнёвском. Распространены среди комплексов ракушковых из нижнего девона Новой Земли, Таймыра и хребта Сетте-Дабана. Нередко встречаются на вязовском горизонте.

Описание 
Были малоподвижными мелкими бентосными ракообразными, жившими на поверхности грунта.

История изучения и систематика 
Вид был описан Поленовой Еленой Николаевной в 1968 году. Является типовым видом рода Clavofabellina.

Относится к видам, связывающим ремнёвских ракушковых с томьчумыскими.  

Выделяют в два подвида: Clavofabellina abunda minor и Clavofabellina abunda miscella.

Примечания 

Вымершие ракушковые
Членистоногие девонского периода
Фоссилии, описанные в 1968 году